Markovitch est un nom propre slave qui peut faire référence à :

Étymologie 
Markovitch (russe: Маркович) est un nom de famille slave composé du prénom Mark (Marc) et du suffixe à valeur patronymique ovitch qui signifie « fils de ». Markovitch signifie donc « fils de Mark ». L'accent est sur le o.

Patronyme 

 Henriette Dora Markovitch (1907-1997), photographe et artiste peintre française ;
 Paula Markovitch (1968-), scénariste et réalisatrice mexicaine d’origine argentine.

Pseudonyme 

 Marylie Markovitch, de son vrai nom Amélie Alphonsine Marie Néry (1866-1926), romancière française.

Divers 
 Affaire Markovitch, affaire criminelle française , un Yougoslave qui était notamment l'employé d'Alain Delon.

Patronyme slave
Patronyme juif